Tolpansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tolpansaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 
 Tolpansaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 

Robotskapade Finlandförgreningar